OCK est un acronyme qui peut désigner :
 Océano Club de Kerkennah, un club de football tunisien ;
 Olympique de Khouribga, un club de football marocain.